Поводырь:

 Поводырь — человек или животное, функцией которого является оказание помощи незрячему во время передвижения.
 «Поводырь» — лирическая комедия (2001). 
 «Поводырь» — кинофильм режиссёра Александра Хвана (2007).
 «Поводырь» — кинофильм режиссёра Александра Санина (2013).